Charro – tradizionale cowboy messicano e ha avuto origine nello Stato di Jalisco
 El Charro – casa di moda italiana fondata nel 1974 poi divenuta marchio registrato
 Matilde Charro – ex cestista cubana
 Un uomo chiamato Charro – film del 1969 di Charles Marquis Warren interpretato da Elvis Presley